Rhynchosporina är ett släkte av svampar. Rhynchosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhynchosporina